BN – skrót od Biblioteki Narodowej jako serii wydawniczej Ossolineum, z siedzibą we Wrocławiu
 BN – skrót od Biblioteki Narodowej (instytucji), z centralą w Warszawie
 BN – azotek boru
 BN – termin używany w grach RPG: skrót od bohater niezależny
 :B:N: – białoruski zespół rockowy, którego nazwa to skrót od Biaz nazwy